Пти́цы:

 Птицы () — класс позвоночных животных.
 «Птицы» () — комедия древнегреческого комедиографа Аристофана (414 до н. э.).
 «Птицы» () — рассказ Дафны Дюморье (1952).

Фильмы
 «Птицы» () — триллер Альфреда Хичкока по мотивам рассказа Дафны Дюморье (США, 1963).
 «Птицы» (, Parinda) — художественный фильм Видху Винода Чопры (Индия, 1989).
 «Птицы» () — документальный фильм Жака Перрена (Франция — Италия, 2001).
 «Птицы» () — драма Ива Комона (Франция, 2011).
 «Птицы 2: Край земли» () — телефильм Рика Розенталя по мотивам рассказа Дафны Дюморье (США, 1994).
 «Птицы 2: Путешествие на край света» () — документальный фильм Люка Жаке о жизни императорских пингвинов (Франция, 2005).

См. также 
 Птица (значения)